PWR peut faire référence à :
 Pressurized Water Reactor ou Réacteur à eau pressurisée (industrie nucléaire),